VDGN oder VdGN steht für:
 Verband Deutscher Grundstücksnutzer, deutscher Dachverband
 Verein für Geschichte der Neumark, Herausgeber der Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark

Abkürzung